

Geografia 
 Parco Nicolò Savarino – parco di Milano, in Lombardia (Italia)

Persone 
 Jefferson Savarino – calciatore venezuelano
 Santi Savarino – giornalista, commediografo e politico italiano